Le tournoi Torneo Internacional PSA Sporta 2018 est l'édition 2018 du tournoi de squash Torneo Internacional PSA Sporta qui se déroule du 23 au  à Guatemala. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre joueurs qualifiés.

Miguel Ángel Rodríguez remporte  titre PSA et son deuxième titre en une semaine après avoir remporté le prestigieux British Open la semaine précédente.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2018
Sport au Guatemala en 2018
Squash en 2018
Sport en mai 2018